Пешев — фамилия; имеет женскую форму Пешева.
 Пешев, Димитр (1894—1973) — болгарский политический деятель, юрист. 
 Пешев, Кирил Стоянов (1905—1986) — епископ Болгарской православной церкви, митрополит Пловдивский.